Karnivoren (Einzahl: Karnivore; aus lateinisch  ‚Fleisch‘; zu  ‚fressen‘, ‚verschlingen‘), Alternativschreibweise Carnivoren, steht für:

 fleischfressende Lebewesen:
Allgemein, siehe Fleischfresser
 Fleischfressende Pflanzen
 Fleischfressende Pilze
 Subtaxa des Säugetier-Taxons Carnivora, siehe Raubtiere

Siehe auch:

 Karnismus als Gegenbegriff zu Veganismus
 Carnivore-Diät, eine Mode-Diät bei der nur tierische Produkte konsumiert werden
 Carnivore (Begriffsklärung)